Rambert puede hacer referencia a:

Personas
Ángel Rambert, futbolista franco-argentino.
Eugène Rambert, escritor suizo.
Marie Rambert, bailarina y pedagoga polaco-británica.
Sebastián Pascual Rambert, futbolista argentino.
Enrique Rambert Vera, futbolista paraguayo.

Lugares
Saint-Just-Saint-Rambert, comuna francesa de la región de Ródano-Alpes, departamento de Loira
Saint-Rambert-d'Albon, comuna francesa de la región de Ródano-Alpes, departamento de Drôme.
Saint-Rambert-en-Bugey, comuna francesa de la región de Ródano-Alpes, departamento de Ain.

Miscelánea
Ballet Rambert, compañía de danza fundada en 1926 por Marie Rambert.